Morenci kan syfta på:

 Morenci, Arizona
 Morenci, Michigan